LAK steht für:
 Laotischer Kip (ISO-4217-Code), laotische Währung
 Landesakademie, diverse weiterbildende Schulen
 Landesapothekerkammer, die Berufsvertretung der Apothekerinnen und Apotheker
 Landes-Asten-Konferenz, Zusammenschlüsse der Studierendenvertretungen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein
 Ländliche Akademie Krummhörn e. V., ein Heimat- und Kulturverein
 Landwirtschaftliche Alterskasse, Rentenversicherung der Landwirte in Deutschland
 Lehrerbildende Akademie, ehemalige Schulart in Österreich
 Leiharbeitskraft, im Sinne der Arbeitnehmerüberlassung
 Leicht absetzbarer Koffer, einen in der DDR entwickelten und im VEB Karosseriewerke Halle hergestellten Kofferaufbau für Militärlastkraftwagen der NVA

Lak steht für:
 die Sprache Lakische Sprache (auch Lakisch)
 Lak (Ungarn), Gemeinde im ungarischen Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén
 Lak (Volk), Gruppe der Kurdenstämme

Siehe auch:
 LAC
 Laak
 Lack (Begriffsklärung)

LAK